

Дани сећања 

360-е пне.